Plaats in Indonesië
 Ketanggi (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Ketanggi (Suruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Ketanggi (Ngawi), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java